Hämnden kan avse:

 Hämnden (1972) – amerikansk film från 1972, originaltitel Rage
 Hämnden (1995) – amerikansk film från 1995, originaltitel The Crossing Guard
 Hämnden (2010) – dansk film från 2010, originaltitel Hævnen
 Hämnden (seriealbum) – schweiziskt seriealbum från 1982.
 Old Boy - hämnden – sydkoreansk film från 2003, originaltitel 올드보이
 Wallander – Hämnden – svensk film från 2009.

Se även
 Hämnd